Gamma (letter), derde letter van het Griekse alfabet
 Gamma (orkaan), een tropische storm in 2020
 Gamma (rockband)
 Gamma-uil, vlindersoort
 Lancia Gamma, model van het automerk Lancia uit 1976
 Gamma-eiland, een eiland in de Palmerarchipel, Antarctica
 Gamma Ø, een Groenlands eiland

Economie
 Assortiment als in "productgamma": scala 
 Gamma Holding, houdstermaatschappij van textielfabrieken
 Gamma (vereniging), landelijke organisatie voor sociaal-cultureel werk
 Gamma (winkel), winkel in doe-het-zelfartikelen

Wetenschap
 Gammawetenschappen, gedragswetenschappen; een 'gamma' is iemand met een achtergrond in deze wetenschappen
 Gamma (eenheid), niet-SI-eenheid
 Gammafunctie (wiskunde), analytische voortzetting van de faculteit
 Gamma (laboratorium), ontwikkellaboratorium voor professionele kleurenfotografie
 Gammastraling, een type straling
 Gamma (thermodynamica), quotiënt van de molaire soortelijke warmte bij constante druk en de molaire soortelijke warmte bij constant volume in de thermodynamica
 Gamma-verdeling (wiskunde), continue kansverdeling met twee parameters
 Kleurengamma, het spectrum aan kleuren
 Spectrum